Centro de Estudos Ambientais (CEA) é uma unidade complementar da categoria centro interunidade da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, reunindo especialistas nos diversos setores que integram a área ambiental. Estes especialistas estão distribuídos em todo Estado de São Paulo, prontos a dar o atendimento necessário à comunidade. A sede do CEA está localizada no Campus da Unesp de Rio Claro, SP, em prédio próprio, com instalações apropriadas para o desenvolvimento de estudos ambientais.

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Rio Claro (São Paulo)